Трка на 3.000 метара са препрекама у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 9. и 11. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинга 2015. бранила је Хивин Кијенг Џепкемои из Кеније.

Земље учеснице 
Учествовале су 42 атлетичарке из 25 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..
{| class="wikitable" width=95%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| Гулнара Самитова Галкина
| 
| 8:58,81
| Пекинг, Кина
| 17. август 2008.
|-
| Светски рекорд
| Рут Џебет
| 
| 8:52,78
| Париз, Француска
| 27. август 2016.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Јекатерина Волкова
| 
| 9:06,57
| Осака, Јапан
| 27. август 2007.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Celliphine Chepteek Chespol
| 
| 8:58,78
| Јуџин, САД
| 26. мај 2017.
|-
| Европски рекорд
| Гулнара Самитова Галкина
| 
| 8:58,81
| Пекинг, Кина
| 17. август 2008.
|-
| Северноамерички рекорд
| Ема Коберн
| 
| 9:07,63
| Рио де Жанеиро, Бразил
| 15. август 2016.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Јулијана Паула Дос Сантос
| 
| 9:41,22
| Праг, Чешка
| 6. јун 2016.
|-
| Афрички рекорд
| Celliphine Chepteek Chespol
| 
| 8:58,78
| Јуџин, САД
| 26. мај 2017.
|-
| Азијски рекорд
| Рут Џебет
| 
| 8:52,78| rowspan="2" | Париз, Француска
| rowspan="2" | 27. август 2016.
|-
| Океанијски рекорд| Џеневив Леказе
| 
| 9:14,28|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Светског првенства 2017.
|-
| Јужноамерички рекорд| Белен Касета
| 
| 9:35,78| rowspan="4" | Лондон, Уједињено Краљевство
| 9. август 2017.
|-
| Рекорд светских првенстава| rowspan="2" | Ема Кобурн
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 9:02,58| rowspan="3" | 11. август 2017.
|-
| Северноамерички рекорд|-
| Јужноамерички рекорд| Белен Касета
| 
| 9:25,99|}

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+8)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 9. августа 2017. године. У квалификацијама су 42 такмичарке биле подељене у 3 групе. За финале пласирале се по три првопласиране из сваке групе (КВ) и шест према постигнутом резултату (кв).,,. Трке су почеле''': Група 1 у 19:05, Група 2 у 19:23 и Група 3 у 19:41 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 11. августа 2017. године са почетком у 21:25 по локалном временом.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати са СП 2017. 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Светском првенству у атлетици на отвореном